Niemcy:
 Sonneborn – dzielnica Barntrup
 Sonneborn – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha

Osoby:
 Martin Sonneborn – niemiecki satyryk i polityk